División Pacífico puede referirse a dos divisiones de distintos deportes en Estados Unidos:

 División Pacífico de la NBA; o
 División Pacífico de la NHL.